Балагхат:

 Балагхат — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Балагхат — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.